Donatucci ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Donatucci (1952–2010), US-amerikanischer Politiker
 Ronald Donatucci, US-amerikanischer Politiker